–
Regiony:
 Powiśle (Dolne Powiśle) – region geograficzno-etnograficzny leżący na wschód od dolnej Wisły, w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim
 Powiśle Lubelskie – region kulturowy w powiecie opolskim województwa lubelskiego
 Powiśle Dąbrowskie – region kulturowy w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej w województwie małopolskim
 Powiśle Sandomierskie – region kulturowy w okolicach Sandomierza w województwie świętokrzyskim

Osiedla:
 Powiśle – osiedle w dzielnicy Warszawa Śródmieście

Ulice:
 ulica Powiśle w Krakowie
 ulica Powiśle w Sandomierzu

Infrastruktura:
 Powiśle – robocza nazwa stacji metra w Warszawie
 Warszawa Powiśle – przystanek kolejowy w Warszawie
 Elektrownia Powiśle
 szereg  spółdzielni mieszkaniowych w różnych miejscowościach 

Czasopisma
 Nasz Tygodnik Powiśle – dodatek do Dziennika Bałtyckiego
 Tygodnik Powiśla w Puławach 

Zespoły pieśni i tańca 
 Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle” w Kwidzynie
 Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle” w Puławach
 Zespół folklorystyczny „Powiśle” w Łaziskach

Kluby sportowe (lista niepełna) 
 Powiśle Dzierzgoń

Obrazy
 Powiśle (obraz Aleksandra Gierymskiego)

Zobacz też 
 Nadwiśle
 Przywiśle